Skinnarby kan syfta på:

 Skinnarby, Tenala